Биньтхань — вьетнамские топонимы:
 Биньтхань () — городской район Хошимина (Вьетнам).
 Биньтхань () — община в уезде Зёнгчом, провинция Бенче, Вьетнам.
 Биньтхань () — община в уезде Лапво, провинция Донгтхап, Вьетнам.
 Биньтхань () — квартал в городе Лонгми, провинция Хаузянг, Вьетнам.